Existuje více nositelů příjmení O'Shea:

 Danny O'Shea (* 1945) – kanadský lední hokejista
 John O'Shea (* 1981) – irský fotbalista
 Kevin O'Shea (1947–2010) – kanadský lední hokejista